Matilda Cugler-Poni (Iaşi, 2 de abril de 1851 — România, 9 de setembro de 1931) foi uma poetisa romena.